

Émissions de télévision 
 L'After Foot, émission de football sur RMC et BFM TV présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Rolland Courbis
 L'After Football Tour, l'après-match de la rencontre de Ligue 1 du samedi soir diffusée sur Orange sport, présentée par Céline Géraud
 L'After Secret, le prolongement des émissions hebdomadaires de Secret Story, diffusé sur TF1, présentée par Adrien Lemaître sur internet
 L'After Ferme, le prolongement des émissions hebdomadaires de La Ferme Célébrités en Afrique, diffusé sur TF1, présentée par Adrien Lemaître sur internet
 L'After des Anges de la télé-réalité, le prolongement des Anges de la télé-réalité, diffusé sur NRJ 12, présentée par Matthieu Delormeau
 L'After Danse avec les stars, le prolongement de Danse avec les stars, diffusé sur TF1, présentée par Léa Lando sur internet

Séries télévisées 
 L'After (After Hours), seizième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2012.